Wohlgeformtheit steht für:

 die Übereinstimmung mit der allgemeinen Syntax, siehe Syntax #Die Syntax formaler Sprachen (formale Syntax)
 eine logische korrekte Aussage, die einen Wahrheitswert ergibt, siehe Logische Formel